Matinjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Matinjärvi (Nedertorneå socken, Norrbotten), sjö i Haparanda kommun,  (8,49 ha)
Matinjärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn